Начало века:
 «Начало Века» — российская фолк-рок-группа. Была образована в 2002 году в Волгограде; с 2004 года группа творит в Москве. 
 «Начало века» — литературно-художественный и историографический сибирский журнал (Томск). Издаётся с 2007 года.
 «Начало века» — советский художественный фильм 1960 года.

См. также 
 «В начале века» — советский художественный фильм 1961 года.